Прва лига Црне Горе у сезони 2016/17. је било једанаесто такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је први степен такмичења у Црној Гори.

У сезони 2015/16. из лиге је испао Морнар из Бара,. умјесто њега, у Прву лигу пласирало се Јединство из Бијелог Поља као побједик Друге лиге..

Формат такмичења био је исти као и претходних сезона, учествује 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Прве лиге учесвује у квалификацијама за Лигу шампиона за сезону 2017/18, које почиње од 2 кола, док ће другопласирана и трећепласирана екипа, као и побједник Купа играти у квалификацијама за Уефа лигу Европе од 1 кола. Фудбалски савез Црне Горе донио је одлуку о смањењу лиге на 10 клубова од сезоне 2017/18, тако да на крају сезоне 2016/17 из лиге испадају три последњепласирана клуба, док ће осмопласирана и деветопласирана екипа на крају сезоне играти у плеј офу за опстанак са другопласираном и трећепласираном екипом из Друге лиге на крају сезоне 2016/17.

Клубови у сезони 2016/17.

Промјене тренера

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони. Резултати трећег круга уписани су посебно.

Први и други круг

Трећи круг 
Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Будућност је освојила титулу на основу бољег међусобног учинка против Зете и Младости.

 Ком је нови прволигаш.
 Јединство испада у Другу лигу.
 Ловћен испада у Другу лигу.
 Бокељ испада у Другу лигу.
 Зета -6 
 Ловћен -3 

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:

 Рудар - 8 мјесто у првој лиги,
 Петровац - 9. мјесто у првој лиги,
 Ибар - 2 мјесто у другој лиги,
 Отрант Олимпик - 3 мјесто у другој лиги.

Позиције на табели по колима

Домаћин - гост табела

Јесењи и прољећни дио

Табела јесењег дијела 

Јесењи дио првенства трајао је од почетка сезоне, 6. августа 2016. до краја 17 кола, 4. децембра 2016. Титулу јесењег првака освојила је екипа Будућности.

 Ловћен -3
 Зета -3

Прољећни дио сезоне 

Прољећни дио сезоне почео је 21. фебруара 2017. утакмицама 18 кола, завршен је 27. маја 2017. утакмицама последњег, 33 кола. Титулу у прољећњем дијелу освојила је Зета.

Листа стријелаца 

Листа стријелаца:

МВП и идеални тим сезоне 

Избор за идеални тим покренут је од сезоне 2013/14, од стране синдиката професионалних фудбалера. Идеални тим бирају фудбалери који су наступали у прволигашким клубовима, с тим да не могу гласати за играче свог клуба. У сезони 2016/17. гласало је 197 фудбалера из 12 клубова. Идеални тим је изабран у формацији 4 - 3 - 3. Највише гласова добио је Драшко Божовић из рудара, укупно 84.

У сезони 2016/17. по први пут је проглашен најбољи фудбалер лиге, МВП награда припала је Игору Ивановићу из Сутјеске.

Идеални тим:

Најбољи играчи кола

Занимљивости 

 Први пут је један тим у Црној Гори освојио титулу, а да је имао мање од 60 бодова,
 Први пут је титулу освојио клуб који није освојио највише бодова у такмичарским утакмицама (Будућност 57 - Зета 63),
 Титулу је освојио клуб који није имао највише побједа у сезони,
 Да су се рачунали само мечеви одиграни у прољећњем дијелу првенства, првак би испао из лиге,
 Ловћен и Бокељ, који су испали из лиге, у последњих 14 кола освојили су више бодова него првак Будућност у прољећњем дијелу сезоне.

Доигравање за пласман у Прву лигу 

Након завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са деветопласираном екипом из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2017/18. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против осмопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2017/18, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2017/18. пласирали су се Рудар из Пљеваља и Петровац из Петровца.

Резултати црногорских клубова у европским такмичењима 2017/18.

Квалификације за Лигу Шампиона

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Лигу Европе

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви 

8

2 коло:

Први меч

Други меч

Види још 
 Прва лига Црне Горе у фудбалу
 Друга лига Црне Горе у фудбалу
 Куп Црне Горе у фудбалу
 Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу
 Фудбалски савез Црне Горе
 Прва лига Србије у фудбалу 2016/17.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ
 ЦГ фудбал

Прва лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2016/17.